Риб'є́, Ріб'є () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 580 км на південний схід від Парижа, 115 км на північ від Марселя, 45 км на південний захід від Гапа.

Історія 

1 січня 2016 року Риб'є, Антонав i Шатонеф-де-Шабр було об'єднано в новий муніципалітет Валь-Бюек-Меуж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 352 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 792,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Риб'є на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Риб'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхні Альпи